Одиссеас Влаходимос (; ) — немецкий и греческий футболист, вратарь клуба «Бенфика» и сборной Греции.

Влаходимос родился в семье иммигрантов из Греции.

Клубная карьера 
Одиссеас начал заниматься футболом в детских командах клубов «Ванген» и «Штутгарт».

25 февраля 2012 года Влаходимос дебютировал за «Штутгарт II» в третьей лиге против «Хайденхайм». 22 июня 2012 года он продлил контракт с «Штутгартом» до июня 2015 года. 29 августа 2015 года в матче против "Айнтрахт"дебютировал в Бундеслиге.

26 января 2016 года бесплатно перешел в «Панатинаикос». 3 апреля 2016 года Одиссеас дебютировал, в матче греческой Суперлиги с командой «Верия» (3:2), в котором вышел в основном составе.

В июле 2018 года стал игроком лиссабонской «Бенфики».

Начиная с февраля 2021 года, Влаходимос был недоволен тем, что потерял место в воротах в пользу Элтона Ляйте. Голкипер отыграл две игры — против «Витории Гимарайнш» и «Фамаликана» перед тем, как потерять место в основном составе. По информации газеты Record, футболист считает, что тренер клуба относится к нему несправедливо. Жоржи Жезус в свою очередь объяснял, что команда пропустила «несколько голов в простых ситуациях», из-за чего необходимо «поглядывать на альтернативы и менять некоторых игроков».

Международная карьера 
С 2009 года Влаходимос начал выступать за сборные Германии различных возрастов. Был основным вратарем немецкой сборной на чемпионате Европы и юношеском чемпионате мира 2011, чемпион Европы 2017 года среди молодёжных команд.

Однако позже Влаходимос решил играть за историческую родину. 5 ноября 2018 года ФИФА разрешила ему сменить футбольное гражданство, а 9 ноября он был вызван Ангелосом Анастасиадисом в сборную Греции на матчи против Финляндии и Эстонии в рамках Лиги наций УЕФА. Дебютировал 15 ноября матчем против Финляндии (победа 1:0).

Достижения 
 Чемпион Португалии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Бенфики»

Футболисты Германии
Футболисты Греции
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Награждённые медалью Фрица Вальтера